Кастромочо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Население — 249 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial 
 Ayuntamiento de Castromocho 
 Callejero 

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии